Pteronarcys är ett släkte av bäcksländor. Pteronarcys ingår i familjen Pteronarcyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bäcksländor
Pteronarcys